Zierleiste steht für:

 ein dekoratives Bauteil, siehe Leiste (Bauteil)
 ein Teil des Buchschmucks